Diospyros nervosa är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Nathaniel Wallich. Diospyros nervosa ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
nervosa